Bongiovanni ist der Familienname folgender Personen:
 Giorgio Bongiovanni (* 1926), italienischer Basketballspieler
 Lidia Bongiovanni (1914–1998), italienische Sprinterin

Siehe auch:
 Bongioanni